Volavje je lahko:
 Volavje, Jastrebarsko (Hrvaška)
 Volavje (Slovenija)